wzmacniacz – układ (np. elektroniczny, magnetyczny, mechaniczny, itp.) zwiększający energię sygnału wejściowego kosztem energii pobieranej ze źródła zasilającego; przy czym można wyróżnić:
 wzmacniacz sygnałów elektrycznych – rodzina układów elektronicznych, wśród której można wyróżnić następujące typy:
 wzmacniacz szerokopasmowy – wzmacniacz o dużej względnej szerokości pasma wzmacniania wynoszącej co najmniej od kilku do kilkudziesięciu MHz
 wzmacniacz selektywny – wzmacniacz pracujący w ściśle określonym paśmie częstotliwości przy jednoczesnym dużym tłumieniu sygnałów poza pasmem
 wzmacniacz elektroakustyczny – wzmacniacz pracujący w zakresie częstotliwości akustycznych (16 Hz – 20 kHz)
 wzmacniacz lampowy – wzmacniacz, w którym jako elementy czynne (wzmacniające) stosuje się lampy elektronowe
 wzmacniacz tranzystorowy – wzmacniacz, w którym elementy czynne to tranzystory
 wzmacniacz kaskodowy – wzmacniacz dwustopniowy lampowy lub tranzystorowy, w którym pierwszy stopień pracuje w układzie wspólnej katody (dla układów tranzystorowych bipolarnych wspólnego emitera, dla tranzystorów polowych wspólnego źródła), a drugi w układzie wspólnej siatki (w układach tranzystorowych odpowiednio: wspólnej bazy lub wspólnej bramki)
 wzmacniacz operacyjny – wielostopniowy wzmacniacz różnicowy prądu stałego charakteryzujący się bardzo dużym różnicowym wzmocnieniem napięciowym i przeznaczony zwykle do pracy z zewnętrznym obwodem sprzężenia zwrotnego, który decyduje o głównych właściwościach całego układu (zob. też wzmacniacz ze sprzężeniem zwrotnym)
 wzmacniacz impulsowy, wzmacniacz klasy D – wzmacniacz, w którym tranzystory wyjściowe (zazwyczaj tranzytory polowe typu MOSFET) działają jako przełączniki dwustanowe (binarne): naprzemiennie całkowicie przewodzą lub są całkowicie wyłączone
 wzmacniacz mocy – wzmacniacz, który dostarcza do obciążenia wymaganą moc wyjściową
 wzmacniacz nieprzeciążalny – wzmacniacz impulsów z układem formującym realizującym podwójne różniczkowanie
 wzmacniacz różnicowy – wzmacniacz dwuwejściowy zbudowany z dwóch tranzystorów pracujących w układzie wspólnego emitera, mających wspólny obwód emiterowy, w najprostszym przypadku rezystor; dla którego przy dużej rezystancji prąd nie zależy od natężeń prądów na wejściach
 wzmacniacz ze sprzężeniem zwrotnym – wzmacniacz, który dodaje pewną część sygnału wyjściowego do sygnału wejściowego, dzięki czemu sprzężenie zwrotne przeciwstawia się działaniu sygnału oryginalnego, przez co uzyskuje się lepsze parametry sygnału
 wzmacniacz sterowany napięciem – wzmacniacz o zmiennym współczynniku wzmocnienia, zależnym od wartości napięcia podanego na wejście sterujące wzmocnieniem
 przedwzmacniacz – w elektroakustyce, wzmacniacz, którego zadaniem jest wzmocnienie wstępne sygnału elektroakustycznego przed jego skierowaniem do kolejnych stopni toru elektroakustycznego
 Według rodzaju urządzenia z którym współpracuje:
 wzmacniacz mikrofonowy lub przedwzmacniacz mikrofonowy – wzmacniacz przeznaczony do współpracy z mikrofonem, którego głównym zadaniem jest dopasowanie rezystancji i czułości wejściowej do wymagań elektrycznych mikrofonu, stanowiącego źródło sygnału elektroakustycznego
 wzmacniacz gramofonowy lub przedwzmacniacz gramofonowy – wzmacniacz przeznaczony do współpracy z wkładką gramofonową, którego zadaniem jest dopasowanie charakterystyki częstotliwościowej do wymagań stawianych przez płyty gramofonowe
 wzmacniacz słuchawkowy – wzmacniacz małej częstotliwości przeznaczony do wysterowania słuchawek, zwłaszcza tych o większej impedancji
 wzmacniacz gitarowy – wzmacniacz elektroakustyczny przeznaczony do wzmacniania sygnału elektroakustycznego pochodzącego z gitary elektrycznej, akustycznej, a ogólnie jakiegokolwiek instrumentu muzycznego wyposażonego w przetwornik elektroakustyczny
 wzmacniacz antenowy lub przedwzmacniacz antenowy – wzmacniacz montowany przeważnie na antenie odbiorczej w celu wzmocnienia uzyskanego sygnału, przekazywanego następnie za pomocą kabla antenowego (zazwyczaj koncentrycznego) do odbiornika np. radioodbiornika lub telewizora
Inne rodzaje wzmacniaczy:
 wzmacniacz elektromaszynowy – prądnica w specjalnym wykonaniu, której zadaniem jest wzmocnienie sygnałów prądu, mocy lub napięcia
 wzmacniacz fotograficzny – materiał chemiczny służący do podniesienia kontrastu z wywołanego już materiału fotograficznego w procesie fotografii tradycyjnej
 wzmacniacz transkrypcji, enhancer, sekwencja wzmacniająca – krótka (od 50 do 1500 par zasad) sekwencja w DNA eukariontów, wspomagająca i regulująca transkrypcję informacji genetycznej, zlokalizowana w dużej odległości od regulowanego promotora genu, w kierunku zgodnym z transkrypcją lub przeciwnym
 wzmacniacz magnetyczny – układ elektryczny wykorzystujący do wzmacniania zmniejszenie impedancji (indukcyjności) uzwojenia przez podmagnesowanie rdzenia z ferromagnetyka
 wzmacniacz optyczny – urządzenie wzmacniające sygnał optyczny (promieniowanie świetlne) bezpośrednio, bez konwersji na sygnał elektryczny
 wzmacniacz sygnału sieci bezprzewodowej, regenerator sygnału sieci bezprzewodowej – urządzenie elektroniczne służące do zwiększenia zasięgu bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) działającej w oparciu o standard Wi-Fi
 wzmacniacz przeciwprądowy – mechanizm zagęszczania moczu w nerkach, w pętli nefronu, oparty na przeciwstawnym przepływie moczu przez kanaliki nerkowe tworzące pętlę nefronu
 wzmacniacz dźwięku (wzmacniacz akustyczny) – pudło rezonansowe
 wzmacniacz obrazu – przetwornik obrazu
 wzmacniacz smaku i zapachu – glutaminian sodu

Zobacz też